Monkey Island steht für:

 Monkey Island, eine Grafik-Adventurereihe

Monkey Island ist der Name folgender Inseln:
 Monkey Island (Malawi), in Malawi
 Monkey Island (England), in der Themse, Großbritannien
 Monkey Island (North Carolina), in  North Carolina, Vereinigte Staaten
 Monkey Island (South Carolina), vor South Carolina, Vereinigte Staaten
 Monkey Island (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland
 Monkey Island, Namensvariante von Cayo Santiago, in Puerto Rico

Monkey Island steht für:
 Peildeck in der Seemannssprache
 ein Naturschutzgebiet auf der Insel Hainan, siehe Nanwan-Affeninsel